EF-5 ima više značenja.

 EF5, jedinjenje
 Poboljšana Fuđitina skala, najviši rang jačine tornada